Златар је град у Хрватској у Крапинско-загорској жупанији.

Становништво 

На попису становништва 2011. године, град Златар је имао 6.096 становника, од чега у самом Златару 2.906.

Попис 1991. 

На попису становништва 1991. године, насељено место Златар је имало 2.770 становника, следећег националног састава:

Види још 
 Списак градова у Хрватској

Извори 
  Савезни завод за статистику и евиденцију ФНРЈ и СФРЈ, попис становништва 1948, 1953, 1961, 1971, 1981. и 1991. године

Спољашње везе 
 

Градови у Хрватској
Википројект географија/Насеља у Хрватској
Златар
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Крапинско-загорској жупанији